

Міклеушень () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Бутя.

Міклеушень () — село у Страшенському районі.